Васьковка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Васьковка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Васьковка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Васьковка — деревня в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
 Васьковка — деревня в Черлакском районе Омской области.

Украина 
 Васьковка — село в Глобинском районе Полтавской области.

Реки 
 Васьковка — река в Архангельской области России, приток Северной Двины.
 Васьковка — река в Архангельской области России, приток Каменовки.